Prague kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
New Prague
Prague (Nebraska)
Prague (Oklahoma)

Prague is tevens de Engelse benaming voor de stad Praag in Tsjechië